Goworowo () ist ein polnischer bzw. russischer Ortsname:

 Polen:
 Goworowo (Powiat Ostrołęcki), Dorf und Landgemeinde im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Goworowo (Czerwińsk nad Wisłą), Dorf im Powiat Ploński, Woiwodschaft Masowien

 Russland:
 Goworowo (Moskau), Dorf im Verwaltungsbezirk Nowomoskowski Stadt Moskau
 Goworowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Blausden, 1938 bis 1946 Blauden, Kreis Niederung/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Goworowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Goworowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow